Bojnik est un toponyme qui peut désigner :
Bojnik, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novi Grad et dans le canton de Sarajevo, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bojnik, une localité et une municipalité de Serbie situées dans le district de Jablanica.